Chad Knight (1970-), acteur pornographique américain.
 Chad Knight (1976-), sculpteur américain.